«Де́вушки за фортепья́но» () — картина, написанная в 1892 году французским художником Пьером Огюстом Ренуаром (, 1841—1919). Принадлежит музею Орсе ( ). Размер картины — , размер рамы — . Существуют также другие варианты перевода названия этой картины — «Две девушки за фортепьяно», «Девушки у пианино», «Девушки у рояля» и пр.

Описание 
На картине изображены две молодые девушки: одна сидит у фортепьяно, а другая стоит рядом с ней. Обе девушки внимательно и увлечённо смотрят на ноты, по-видимому, подбирая какую-то мелодию. Такая спокойная, идиллическая картина была символом французской буржуазной культуры того времени.

История 
Картина была создана по предложению поэта Стефана Малларме, хорошего знакомого Ренуара. Он уговорил министра изящных искусств Франции Анри Ружона сделать заказ от лица государства с целью приобретения полотна для коллекции Музея в Люксембургском саду. Первоначально предполагалось, что в музей будет передана более ранняя картина, но Малларме настоял на заказе новой. Она была выставлена на выставке Ренуара 1892 года, и в том же году была куплена Музеем в Люксембургском саду. Это была первая картина художника (которому к тому времени исполнилось уже 50 лет), закупленная для государственного собрания. С 1929 года картина находилась в собрании Лувра, а с 1947 года — в национальной галерее Же-де-Пом (). В 1986 году картина была передана в Музей Орсе, где она и находится до сих пор.

Другие картины 
Существуют по крайней мере три другие картины Ренуара с похожей композицией — две в частных коллекциях и одна в нью-йоркском Метрополитен-музее (холст, масло, ). Кроме этого, есть масляный эскиз в парижском Музее Оранжери и рисунок пастелью в частной коллекции. Ещё один набросок находится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге — он поступил туда из бывшего собрания Отто Кребса в Хольцдорфе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Young Girls at the Piano, 1892, Auguste Renoir, Google Art Project, www.googleartproject.com
 Пьер Огюст Ренуар — Девушки за фортепьяно, impressionism.su

Картины Ренуара
Картины из собрания музея Орсе
Женщины в изобразительном искусстве
Музыка в изобразительном искусстве